HMS Invincible är namnet som sju fartyg i Royal Navy har burit .

 , var ursprungligen det franska 74-kanoners linjeskeppet L'Invincible, tillfångataget utanför Kap Finisterre 1747. Hon var det första specialbyggda 74-kanoners linjeskepp att tjänstgöra i Royal Navy.
 , var ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1765 vid Deptford och togs i tjänst vid Portsmouth 1776. Hon var inblandad i slaget vid St. Vincent (1780) (mot spanska flottan) och slaget vid St. Kitts och Glorious First of June (båda mot franska flottan). Hon har också inblandad i tillfångatagandet av Saint Lucia, Trinidad och Surinam. Hon förliste utanför Norfolks kust 1801 där 400 man förlorade livet.
 , var ett 74-kanoners skepp sjösatt vid Woolwich 1808. Hon deltog i strid i Peninsular War, där hon understödde de brittiska styrkorna. Hon slutbetalades 1814 och höggs upp 1861 i Plymouth.
 HMS Invincible, skulle bli den andra oceangående järnskrovbepansrade fregatten någonsin, och systerskepp till HMS Warrior, men omdöptes till HMS Black Prince före hennes sjösättning.
 , var en bepansrad "bredsideslagskepp" byggd 1869. Hon omdöptes till Erebus 1904 och Fisgard II 1906 innan hennes förlisning i storm 1914.
 , var en slagkryssare i första världskriget i första kryssareskadern, Home Fleet i slutet av 1908. Hon deltog i strid vid första slaget vid Helgolandsbukten, slaget vid Falklandsöarna och slaget vid Jylland där hon exploderade och sjönk efter blivit träffad av SMS Lützow. 1026 man dog. Bara sex man överlevde.
 , är ett lätt hangarfartyg, den första av tre i Invincible-klassen. Hon tjänstgjorde från 1980 till 2005, inklusive tjänst i Falklandskriget. Hon ligger för närvarande i reservflottan med ett 18-månaders reaktiveringsvarsel.

Segernamn
1. St Vincent, 1780 (2:a) 
2. St Kitts, 1782 (2:a) 
3. Glorious First of June, 1794 (2:a) 
4. Alexandria, 1882 (4:e) 
5. Helgoland, 1914 (5:e)
6. Falklandsöarna, 1914 (5:e) 
7. Jylland, 1916 (5:e)
8. Falklandsöarna, 1982 (6:e)

Referenser